Miejscowości w Polsce
 Lewki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Lewki – posterunek odgałęźny i kolejowy przystanek osobowy tamże
 Lewki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Lewki – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Lewki – część miasta Mszana Dolna
 Miejscowości na Białorusiː
 Lewki– wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Suchopol

Zobacz też: Lipiny Górne-Lewki